Walhalla manlleu lingüístic per a Valhalla, en mitologia escandinava, fortalesa on viuen els guerrers morts que serveixen a Odín després d'haver mort en la batalla
 Walhalla (Carolina del Sud)
 Walhalla (Dakota del Nord)
 Walhalla (temple), temple germànic (el Hall of Fame alemany) inaugurat el 1842.